Filip II Sabaudzki (ur. 5 lutego 1438 w Genewie, zm. 7 listopada 1497 w Chambéry) – książę Sabaudii i Piemontu, hrabia Aosty i Maurienne 1496-1497.

Filip II był synem Ludwika I z dynastii sabaudzkiej i Anny de Lusignan, księżniczki Cypru i Jerozolimy, córki króla Janusza. 6 kwietnia 1472 ożenił się z Małgorzatą de Bourbon (1438-1483), córką Karola I, księcia Burbonii. Para miała troje dzieci:
 Ludwikę (1476-1531), żonę Karola Orleańskiego, hrabiego Angoulême, matkę Franciszka I, króla Francji
 Hieronim (ur. i zm. 1478)
 Filiberta II Pięknego (1480-1504), księcia Sabaudii

11 listopada 1485 w Moulins Filip ożenił się z Klaudią z Brosse (1450-1513), córką Jana I, hrabiego Penthièvre. Para miała razem sześcioro dzieci:
 Karola III Dobrego (1486-1553), księcia Sabaudii
 Ludwika (1488-1502)
 Filipa (1490-1533), księcia Nemours
 Assolone (ur. i zm. 1494)
 Jana Amadeusza (ur. i zm. 1495)
 Filibertę (1498-1524), żonę Giuliano di Lorenzo de' Medici

Z dwoma kochankami Filip miał co najmniej ośmioro dzieci. Z Liberą Portoneri:
 Rene (1468-1525), gubernatora Nicei i Prowansji, teścia Anne de Montmorency
 Antoninę, żonę Jana II, pana Monako
 Piotra, biskupa Genewy
Z Boną di Romagnano Filip miał:
 Klaudinę (zm. 1528), żonę Jakuba III, hrabiego Hornes
 Filipinę
 Małgorzatę
 Joannę
 Michała, księdza

Ordery 
       Najwyższy Order Zwiastowania Najświętszej Marii Panny (Order Annuncjaty) kawaler, a od 1496 Wielki Mistrz Zakonu Łańcucha (pierwotna nazwa orderu)

Rodowód

Przypisy 

Dynastia sabaudzka
Odznaczeni Orderem Annuncjaty
Władcy Sabaudii
Urodzeni w 1438
Zmarli w 1497
Ludzie urodzeni w Genewie